Тепетлапа има више значења:

 Тепетлапа (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепетлапа (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепетлапа (Уамуститлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепетлапа (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепетлапа (Теотлалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепетлапа, Сан Антонио Тепетлапа (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетлапа (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику